Indywidualne Mistrzostwa Świata na długim torze 1982

Wyniki 
 19 września 1982 r. (niedziela),  Esbjerg

Bibliografia 
 World Longtrack 1982 (Final)

1982
1982 w long tracku
1982 w Danii